El término FFI puede referirse a:
 El videojuego Final Fantasy I.  
 El mecanismo Foreign function interface para usar código escrito en un lenguaje de programación desde un programa escrito en otro lenguaje.
 Empresa de redes de mercadeo Fuel Freedom International.
 Las Fuerzas Francesas del Interior, nombre dado a la organización militar de la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.
 Primera implementación de una funcionalidad First Feature Implementation.
 La enfermedad priónica fatal familial insomnia (insomnio familiar fatal).